Луковый путь (), также «Луковая дорога» — исторический регион и современный туристический маршрут в Причудье. Луковый путь пролегает вдоль берега Чудского озера; в данном регионе, населенном эстонцами и русскими, традиционно выращивают местный чудской лук.

Туристический маршрут отчасти совпадает с историческим «луковым путем» — дорогой, вдоль которой староверы веками выращивали лук. Здесь организуются буфеты, различные ремесленные мастерские и мастер-классы по приготовлению блюд из местных продуктов. В 2019 году впервые проводился конкурс на лучшего пирожника по пирожкам с луком. Туристам рекомендуют ознакомиться с тремя культурами:

 Культура русских старообрядцев
 Культура прибалтийских немцев
 Эстонская крестьянская культура

Фотографии «Лукового пути»

Примечания 

Тартумаа
Туризм в Эстонии